Con Chiesa degli Scalzi si possono intendere:

 la Chiesa degli Scalzi a Verona
 la Chiesa di Santa Maria di Nazareth (o chiesa degli Scalzi) a Venezia